middenstip (sport), markering in het (exacte) midden van een sportveld,
 Middenstip (beeld), een sculptuur in Amsterdam-Oost,
 middenstip, een stip of vlek van afwijkende kleur in het midden van een vleugel van een vlinder,
 Middenstip, een straat in de wijk Leidschenveen in Den Haag.